Еллада — самоназва Греції грецькою мовою та художній літературі означає стародавню Грецію.
 Еллада (Марс) — рівнинна западина округлої форми на південній півкулі Марса.
 Еллада — фема Візантійської імперії, яка розташовувалась у Середній Греції.